Esta é uma lista de unidades federativas brasileiras por taxa de homicídios intencionais, segundo dados dos Mapas da Violência (anos de 1980 a 1988) e (anos de 1989 a 1995), elaborados pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO). E do Atlas da Violência (anos de 1996 a 2021), pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP).

A taxa de homicídios é normalmente expressa em unidades de mortes por 100.000 habitantes por ano, correspondente a Mortes Violentas Intencionais (MVI)1.

A taxa de homicídios no Brasil em 2021 foi 22,3 mortes por 100 mil pessoas, equivalente a 47,503 homicídios em números absolutos ou cerca de 130 mortes por dia. 

O Brasil é um país grande e diverso, com diferenças socioeconômicas significativas entre as diferentes regiões. Segundo o FBSP, no ano de 2021, a unidade federativa com a maior taxa de homicídios do Brasil foi o Amapá com 53,8 homicídios intencionais, seguida da Bahia (44,9) e Amazonas (39,1). O estado de São Paulo teve a menor taxa (7,9), seguido de Santa Catarina (10,1) e Distrito Federal (11,2). Enquanto nas regiões centro-sul se observou queda nos crimes violentos nesse período, o aumento da criminalidade na região nordeste e norte cresceram de forma muito mais significativa.

Taxa de homicídios em 2021

Homicídios por regiões do Brasil 
Abaixo estão as taxas e números absolutos por regiões do Brasil em 2021

Histórico da taxa de homicídios, 1980–2020 
Décadas de 2000, 2010 e 2020

A lista destas décadas, por padrão, está ordenada por unidade federativa, em ordem alfabética da década de 1980 a 1999 e da década de 2000 a 2020, com o ano 2021 mais atual.

Décadas de 1980 e 1990

Nota 
1. Mortes Violentas Intencionais (MVI) corresponde à soma das vítimas de homicídio doloso, latrocínio, lesão corporal seguida de morte e mortes decorrentes de intervenções policiais. A categoria MVI representa o total de vítimas de mortes violentas com intencionalidade definida. 

A taxa de homicídios é normalmente expressa em unidades de mortes por 100.000 habitantes por ano.

O Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime - UNODC relatou uma taxa média global de homicídios intencionais de 6,1 por 100.000 habitantes em 2019 em seu relatório intitulado "Estudo Global sobre Homicídios 2019".

Ver também 
 Lista de cidades brasileiras por taxa de homicídios
 Lista de unidades federativas do Brasil por números totais de homicídios
 Criminalidade no Brasil
 Lista de estados do Brasil por taxa de pobreza

Ligações externas 
 
 
 

Listas de estados do Brasil
Criminalidade no Brasil
Listas de indicadores sociais do Brasil